Уильям Бертрам Тёррилл (, 14 июня 1890 — 15 декабря 1961) — британский (английский) ботаник.

Биография 
Уильям Бертрам Тёррилл родился в Вудстоке 14 июня 1890 года.

В 1909 году он был нанят в качестве временного ассистента в гербарии Королевских ботанических садов Кью, а в 1914 году — в качестве постоянного ассистента. В 1915 году Тёррилл получил степень бакалавра в области ботаники в Лондонском университете.

В 1916—1918 годах Уильям Бертрам служил в Королевском военно-медицинском корпусе во время Первой мировой войны (прежде всего в Македонии); позже он вернулся в Кью. В 1922 году Тёррилл получил степень магистра в области ботаники в Лондонском университете, а в 1928 году — степень доктора философии в области ботаники.

В 1950—1951 годах Тёррилл был президентом Британского экологического общества. В 1953 году он получил Veitch memorial gold medal Королевского садоводческого общества. В 1955 году Уильям Бертрам получил Орден Британской Империи, а в 1958 году — Медаль Линнея. В этом же году он был вице-президентом Лондонского Линнеевского общества, а также стал членом Лондонского королевского общества. Уильям Бертрам описал более 380 видов растений.
 
Уильям Бертрам Тёррилл умер в графстве Суррей 15 декабря 1961 года.

Научная деятельность 
Уильям Бертрам Тёррилл специализировался на семенных растениях.

Некоторые публикации 
 1929. The Plant-life of the Balkan Peninsula.
 1980. Studies in the genus Fritillaria (Liliaceae) (Hooker’s Icones plantarum). Ed. Bentham-Moxon Trust. 280 pp.
 1948. British plant life. Ed. Collins. 315 pp. Reimpreso 2008, 336 pp. ISBN 000727856X.
 1964. Vistas in botany: recent researches in plant taxonomy (International series of monographs on pure and applied biology). Ed. Pergamon Press. 314 pp.
 1963. Joseph Dalton Hooker: Botanist, explorer, & administrator. Ed. Scientific Book Club. 228 pp.
 1959. The Royal Botanic Gardens, Kew, past & present. Ed. Jenkins. 256 pp.
 1959. Vistas in Botany: Twenty Arts. & Reviews v. 1. Ed. Elsevier. 547 pp.
 1956. Caryophyllaceae (Flora of tropical East Africa). Ed. Secr. State for the Colonies × the Crown Agents for Oversea Gov. 38 pp.
 1953. Pioneer plant geography: The phytogeographical researches of Sir Joseph Dalton Hooker (Lotsya, a biological miscellany). Ed. Nijhoff. 267 pp.
 1952.  Oleaceae (Flora of tropical East Africa). Ed. Secr. State for the Colonies × the Crown Agents for Oversea Gov. 32 pp.

Примечания

Литература 
 C. E. Hubbard (1971) William Bertram Turrill. 1890—1961. Biographical Memoirs of Fellows of the Royal Society, Vol. 17, (Nov., 1971), pp. 689—712.
 Brummitt, R. K.; C. E. Powell (1992). Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4.

Ссылки 
 Some Biogeographers, Evolutionists and Ecologists: Chrono-Biographical Sketches: Turrill, William Bertram (England 1890—1961)

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Ботаники Англии
Члены Лондонского королевского общества
Награждённые медалью Линнея